Битва при Галліполі (1416)  — морська битва між венеційським та османським флотом, що відбулась 29 травня 1416 р.

 Дарданелльська операція (1915)  — військова операція країн Антанти, головним чином Великою Британією, з метою захоплення чорноморських проток Дарданелли та Босфор, а також Стамбула під час Першої Світової Війни.